Sudre ist der Familienname folgender Personen:

 François Sudre (1787–1862), Musiklehrer und Erfinder der musikalischen Plansprache Solresol
 Guillaume Sudre († 1373), französischer Bischof und Kardinal
 Henri L. Sudre (1862–1918), französischer Botaniker
 Jean Sudre (* 19??), französischer Paläontologe
 Jean-Pierre Sudre (1921–1997), französischer Fotograf
 Margie Sudre (* 1943), französische Politikerin